

Geografia

Germania 
 Ballrechten-Dottingen – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Döttingen – comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)